Danbo – formaggio danese
 Danbo – riserva naturale del Gotland
 Danbo – personaggio della serie a fumetti Yotsuba &!